Pepito (variante francese Pépito) – in spagnolo, diminutivo del nome José, corrispondente all'italiano Giuseppe
Pepito – personaggio dei fumetti creato dall'italiano Luciano Bottaro
Pépito – operetta del compositore e violoncellista tedesco naturalizzato francese Jacques Offenbach
Pépito Elhorga – rugbista francese
Pepito Sbazzeguti – pseudonimo del personaggio immaginario Giuseppe Bottazzi (Peppone); lo pseudonimo è usato in Don Camillo monsignore... ma non troppo
Pepito – soprannome di Giuseppe Rossi